Па́вел Воробьёв:
 Воробьёв, Павел Андреевич (род. 1958) — заведующий кафедрой гематологии и гериатрии ИПО Первого МГМУ им. Сеченова.
 Воробьёв, Павел Иванович (1892—1937) — советский учёный-востоковед, музеевед, организатор науки.
 Воробьёв, Павел Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист.
 Воробьёв, Павел Федотович (1908 — ?) — советский партийный и государственный деятель, председатель исполнительного комитета Ворошиловградского совета депутатов.